TSAR — дебютный и единственный студийный альбом группы TSAR.

История создания 
Когда Артур Беркут впервые приехал из США он привёз с собой музыкантов из группы «Siberia» («Сибирь») и вместе с Сергеем Мавриным создал группу «TSAR», названную по именам участников — Tim, Sergey, Arthur, Rob. Также данный транслит намекает на термин «Царь».

В 2013 году московская группа CHAOS RISING опубликовала кавер-версию песни «I feel fire» группы TSAR, записанную при участии группы Артур Беркут.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Артур Беркут — вокал, ритм-гитара
 Сергей Маврин - соло-гитара
 John Goodsall - соло-гитара (переиздание)
 Rob Carilo - бас-гитара, бэк-вокал
 Tim "Tuff" - ударные

Приглашённые участники 
 Tim Tully — перкуссия (5)
 David Nacca — гитара (5)
 John Goodsol — гитара (7)

Другое

 Продюсеры — Lou Carto and Denis McKay
 Исполнительный продюсер — Guy Kemp
 Студия записи — RMS Studios
 Recorded at Sky Castle Records Studio, Las Vegas, US. Engineered by Lou Carto. 
 Дизайн — Susan Kemp
 Дизайн — Кирилл Евсеев (переиздание)

Интересные факты 
 В 2010 году в России была выпущена пиратская копия альбома, практически неотличимая от оригинала.
 В 2002 году на сборнике "Тяжелая Артиллерия. Залп 2" вышел трек "Злая Фея", что является cover (?) - версией песни «I Feel Fire». "Зля Фея" должна была выйти на альбоме группы "Беркут" - "Пока смерть не разлучит нас". Подготовка альбома затянулась, а в ноябре 2002 года Артур Беркут стал вокалистом «Арии» и выпуск альбома был заблокирован Владимиром Холстининым, в связи с тем, что музыка группы «Беркут» не соответствует стандартам «Арии» и это может ввести в заблуждение «арийских» поклонников.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Артур Беркут
 Официальный сайт группы Автограф
 Страница на сайте лейбла «CD-Maximum»
 Страница на Encyclopaedia Metallum
 Рецензия Всеволода Баронина

Альбомы Артура Беркута
Альбомы Сергея Маврина
Альбомы США
Альбомы России
Альбомы CD-Maximum